El Torneig de Tòquio 2016, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'octubre del 2016 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista australià Nick Kyrgios va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016